Stöberlhof ist der Ortsname von

 Stöberlhof (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Stöberlhof (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern